аль-Багави́ () — нисба по названию города Баг (Багшур) в Хорасане, который расположен между городом Мерверруд и Гератом.

 Абу Мухаммад аль-Багави (ум. в 1122) — известный муфассир, богослов, автор трудов «Шарх ас-Сунна» и «Тафсир аль-Багави».
 Абу-ль-Касим аль-Багави (830—929) — известный мухаддис, богослов.